Alain Bernard peut désigner :
 Alain Bernard (1947-2020), un coureur cycliste français ;
 Alain Bernard (1953-2019), un footballeur français ;
 Alain Bernard (1959-), un pianiste français ;
 Alain Bernard (1983-), un nageur français.